Racoviță este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Familia Racoviță, veche familie boierească română, din Moldova
 Emil Racoviță (1868-1947), savant, explorator, speolog și biolog român 
 Constantin Racoviță, domn în Moldova și în Țara Românească
 Ioan Mihail Racoviță (1889-1954), general român
 Ion Racoviță (caimacam), boier din Moldova
 Mihai Racoviță, domn în Moldova și în Țara Românească
 Mihail Racoviță-Cehanu (1868-1954), general român
 Nicolae A. Racoviță (1878-1948), medic și om politic român, primar al municipiului Iași
 Nicolae Gr. Racoviță (1835-1894), om politic și ministru român
 Osvald Racoviță (1887-1974), jurist și om politic român, primar al municipiului Iași
 Ștefan Racoviță, domnitor în Țara Românească

Denumiri geografice 
 Peștera Racoviță

Altele 
 Aurel Racovitză

Vezi și 
 Emil Racoviță (dezambiguizare)
 Racoveanu (nume de familie)

 Racova (dezambiguizare)
 Racovăț (dezambiguizare)
 Racovița (dezambiguizare)

Nume de familie românești